Scotland é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Scotland (Carolina do Norte)
Condado de Scotland (Missouri)

Desambiguações de topônimos